Храм Живоначальной Троицы — православный храм в селе Ершово Одинцовского городского округа Московской области. Был построен в 1829 году, разрушен немецкими солдатами в 1941 году, восстановлен в 1999 году в прежнем виде. Является подворьем Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви.

История строительства храма 

Село Ершово — одно из старинных дворцовых сёл. Первые упоминания о населённом пункте относятся к доверительной грамоте за 1451 год. В 1624 году в одной из писцовых книг имелось следующее описание села:
 Село Ершово на прудце, а в селе церковь Живоначальныя Троицы древяна клетцки, а в церкви образы и ризы и книги и все церковное строенье мирских приходных людей и вотчинников.

В первой четверти XVII века Ершово принадлежало роду Салтыковых, а с 1795 года и вплоть до 1917 года селом владели их родственники Олсуфьевы. В середине XVIII столетия Ершово унаследовал Сергей Салтыков — первый фаворит Екатерины II. Он возвёл здесь новую деревянную церковь с тем же посвящением во имя Живоначальной Троицы.

До 1829 года эта деревянная церковь простояла в Ершове. По распоряжению нового владельца, Василия Олсуфьева, здесь был построен новый каменный храм в стиле ампир. Стараниями Олсуфьева была сооружена и усадьба, черты которой во многом сохранилась до нашего времени. Церковь была построена по проекту архитектора Афанасия Григорьева. Освящение храма состоялось 15 сентября 1829 года, возглавлял службу архимандрит Спасо-Андроникова монастыря Гермоген.

Наследник храмоздателя Алексей Олсуфьев дружил с поэтом Афанасием Фетом. В августе 1903 года в стене Троицкой церкви была установлена мраморная доска с надписью: «В память великого поэта Афанасия Афанасьевича Фета, удостаивавшего своей дружбой владельца села Ершова».

В 1932 году в стенах храма была проведена последняя Божественная литургия. Храм закрыли, а имущество и утварь растащили по домам.

В ноябре 1941 года фашистские оккупанты появились у окраины Ершова. Затянулся смертельный бой. После множества атак населённый пункт перешёл врагу. Немцы в декабре 1941 года взорвали храм постройки 1820-х годов. На месте церкви в память о погибших был установлен мемориал, а сам храм стал братской могилой для своих прихожан и защитников Родины.

Современное состояние 
В 1995 году по инициативе местных жителей и главы села Ершово Бабурина Виктора Васильевича началось строительство новой каменной церкви по чертежам архитектора А. Г. Григорьева. Руководил и контролировал работы архитектор В. К. Самохин. Место для нового храма было выбрано чуть южнее от своего первоначального положения. Основание храма освятил патриарх Алексий II. В 1999 году Троицкая церковь была восстановлена в прежнем виде. Освящение церкви состоялось 11 ноября 1999 года.

Памятные места 
Недалеко от Троицкого храма среди трех старинных лип расположилась скромная могила, которая на протяжении более двухсот лет является местом паломничества богомольцев. Здесь в 1812 году упокоился местнопочитаемый блаженный Симеон Иванов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт храма
 История Троицкой церкви
 История села. Ершово

Саввино-Сторожевский монастырь
Одинцовский городской округ
Ершово
Ершово
Ершово
Храмы, построенные в 1829 году в России
Здания и сооружения, разрушенные в 1941 году
Храмы, построенные в 1999 году в России